Абсцизова кислота
Аортальна балонна контрапульсація